Археолемуровые () — семейство вымерших лемуров, обитавших на Мадагаскаре в плейстоцене и голоцене. Представляли собой архаичную форму лемуров, приспособленную к наземному и полуназемному образу жизни.

Классификация и происхождение 

Оба известных рода семейства археолемуровых — археолемуры и гадропитеки — описаны уже в конце XIX века. Строение зубов и ряд других архаичных характеристик (см. Анатомия) позволяют предположить, что археолемуровые произошли от примитивного предка, общего также для сохранившихся до настоящего времени индриевых и ещё одного вымершего семейства — палеопропитековых. При этом, видимо, археолемуровые откололись от главной ветви эволюции раньше, чем произошло её разделение на индриевых и палеопропитековых. Внешний облик общего предка был реконструирован в 1988 году; этот гипотетический лемур должен был быть версатильным и способным как к наземному, так и к древесному образу жизни, а в дальнейшем его потомки специализировались. Тем не менее филогенетическая связь между этими семействами признавалась давно. Уже через год после открытия черепа особи, впоследствии классифицированной как Archaeolemur majori, ему дали родовое название Protoindri. Некоторые источники рассматривают археолемуровых и палеопропитековых как подсемейства индриевых. В XXI веке анализ ископаемой ДНК позволил однозначно установить, что археолемуровые были близкими родичами индриевых.

Анатомия 
Археолемуровые были крупными лемурами весом от 15 до 25 килограммов. Череп археолемуровых в общих чертах схож с черепом индриевых, но имеются значительные отличия в строении скелета, свидетельствующие об адаптации одновременно к наземному (строение локтевого сустава, слаборазвитые пальцы передних конечностей) и древесному (хватательная кисть задней конечности) образу жизни.

Зубная формула , общая для обоих известных родов археолемуровых, более архаична, чем у индриевых. По всей видимости, третий премоляр, отсутствующий у индриевых, сохранился у археолемуровых от их общего предка. Резцы археолемуровых крупнее, чем у индриевых, а подбородочный симфиз, так же, как у палеопропитековых, жёстче и массивней. Также примитивным является устройство слухового прохода и среднего уха. Большие глазницы направлены вперёд, по всей вероятности, имелись вибриссы.

Распространение и экология 
Останки археолемуров известны из более чем 20 местонахождений на всей территории Мадагаскара, в первую очередь его западной части. Останки гадропитеков обнаружены на западе и северо-западе острова.

Археолемуры, более примитивный из двух родов, по-видимому, вели полудревесный образ жизни, подобно современным мартышковым (Cercopithecinae), а гадропитеки были специализированным наземным видом, что может указывать на приспособленность к засушливым условиям обитания, отличным от тропических лесов. Строение зрительного канала и размер глазниц позволяют предположить, что гадропитеки, обладавшие меньшей резкостью зрения и большей световой чувствительностью, чем археолемуры, вели ночной образ жизни. Отлучение от груди, видимо, происходило у этих видов позже, чем у мегаладаписов и в особенности чем у палеопропитековых, но позже, чем у современных горилл и бабуинов, и совпадало с достаточно ранним появлением постоянных зубов. Зубная система гадропитеков, подобно современным геладам, была приспособлена для пережёвывания жёсткой травяной и лиственной массы наряду с твёрдыми семенами. Возможно, диета гадропитеков включала также насекомых. Анализ окаменелых экскрементов молодой особи археолемура из пещеры Анзухикели с севера острова позволил установить, что рацион археолемуров, помимо растительной пищи, включал также мелких позвоночных и брюхоногих моллюсков.

Исчезновение 
Известные останки археолемуровых являются субфоссильными, то есть сравнительно недавними. Датировка костных останков археолемуров размещает их в периоде от начала первого тысячелетия до новой эры до конца первого тысячелетия новой эры; копролиты, ассоциируемые с неполовозрелой особью из местонахождения Анзухикели, датируются примерно концом XI — XII веком новой эры. Гадропитеки, вероятно, были менее подвижным видом, чем археолемуры, кормились больше различной наземной растительностью, и вымерли значительно раньше, в 400—700 годах новой эры.  Иными словами, археолемуровые вымерли после появления на острове древних людей. Такие датировки для наземных и полуназемных видов, независимых в своём существовании от тропических лесов, но вымерших, так же как и древесные виды гигантских лемуров, позволяют предполагать, что и для тех, и для других постепенное уничтожение их среды обитания человеком и охота человека стали ключевыми факторами вымирания: до прибытия человека на Мадагаскар гигантские лемуры пережили миллионы лет климатических изменений и могли жить как в засушливых районах, так и в лесах разных типов. В то же время нельзя исключать такие возможные факторы вымирания как резкие смены климата, усугубившие влияние человека на мегафауну и растительность.

Примечания

Ссылки 
 Археолемуровые на сайте «Век млекопитающих»

Ископаемые млекопитающие четвертичного периода

†